Les Ecteniniidae forment une famille éteinte de cynodontes probainognathiens ayant vécu durant le Trias supérieur dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Sud. Ils sont remarquables pour leur grande taille, ainsi que pour être parmi les premiers synapsides possédant des spéciations vers la course.

Phylogénie 
Cladogramme selon Martínez  (2013) :

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Therapsida
 Cynodontia
 Probainognathia

Liens externes 

Famille de cynodontes (nom scientifique)
Cynodonte du Trias
Tétrapode du Trias supérieur
Taxon fossile décrit en 2013
Probainognathia